El término albur puede referirse, en esta enciclopedia:

a un pez del género Liza (Liza ramada), común en las aguas salobres de los estuarios del río Guadiana y del Guadalquivir;
al albur, un juego de palabras de doble sentido;
en México, al albur, el juego de palabras en la forma usada en ese país;
al albur en el juego de naipes (baraja española), muy popular en México.